Rosa Coeli (dt.: Himmelsrose) ist Namensbestandteil:
 Kloster Rosa Coeli in Tschechien
 Silene coeli-rosa (Himmelsröschen), Pflanzenart aus der Gattung der Leimkräuter